Топчи́ — фамилия.

Известные носители 
 Топчи, Джафер Осман (1921—1944) — советский военнослужащий, дважды представлявшийся к званию Героя Советского Союза.
 Топчи, Эдие (1919—1967) ― советская крымскотатарская артистка, певица.